Kolonat bezeichnet:

 den Namen eines irischen Missionars und Märtyrers im 7. Jahrhundert; Begleiter des Hl. Kilian („Kolonat“ ohne Artikel). siehe: Kolonat (Heiliger)
 bis ins 19. Jahrhundert eine dem Lehen ähnliche bäuerliche Besitzform (überwiegend „das Kolonat“), die sich aus dem römischen Kolonat („der Kolonat“) entwickelte. siehe: Kolonat (Recht)
 einen Landwirt in einer Moorkolonie („der Kolonat“), z. B. den Kolonaten Wübbe Meyer, dessen Hof im Museumsdorf Cloppenburg ausgestellt ist